Alejandro Garnacho Ferreyra (2004) – calciatore spagnolo con cittadinanza argentina
 Bernabé Ferreyra (1909-1972) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Cristian Pablo Ferreyra (1975) – ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Facundo Ferreyra (1991) – calciatore argentino, con passaporto italiano, di ruolo attaccante
 Germán Ferreyra (1996) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Gustavo Ferreyra (1972) – ex calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante
 Juan Carlos Ferreyra (1983) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Juan Silvano Ferreyra (fl. XX secolo) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Luciano Ferreyra (2002) – calciatore argentino
 Luis Antonio Ferreyra (1919) – ex calciatore argentino, di ruolo difensore
 Luis de Souza Ferreira (1908-2008) – calciatore peruviano
 Malevo Ferreyra, propr. Mario Oscar Ferreyra (1945-2008) – poliziotto argentino
 Nicolás Ferreyra (1993) – calciatore argentino, di ruolo difensore
 Oscar Ferreyra (1937) – ex calciatore argentino, di ruolo difensore e centrocampista
 Osmar Ferreyra (1983) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Rodrigo Ferreyra (2001) – calciatore uruguaiano
 Victor Ferreyra (1964) – ex calciatore argentino, di ruolo attaccante

Pagine correlate
Ferreira